Elissa ist

 eine libanesische Sängerin Elissa (Sängerin)
 der Nachname von Holly Elissa, kanadische Schauspielerin, Filmregisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Aktivistin
 eine andere Bezeichnung für die mit der Gründungslegende Karthagos verbundene Prinzessin Dido
 eine Stadt in Paphlagonien, siehe Elissa (Stadt)
 ein weiblicher Vorname, siehe Elissa (Name)
 ein Museumsschiff in Galveston, siehe Elissa (Schiff)